Crane Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Crane Creek Township (Illinois)
 Crane Creek Township (Missouri)
 Crane Creek Township (North Dakota)